Ngui ist der Name von

 Matthew Ngui (* 1962), singapurisch-australischer Konzeptkünstler
 Eva Ngui (* 1985), spanische Sportlerin
 Lucrecia Ngui (* 1988), Fußballspielerin

 Arroyo Ngui, Fluss in  Äquatorialguinea